

Литература 
 Маленькая принцесса (1905) — роман английской писательницы Фрэнсис Бёрнетт. Входит в Золотой фонд детской литературы.

Фильмы 
 Маленькая принцесса (фильм, 1917) — американский фильм по одноимённой повести 1905 года
 Маленькая принцесса (фильм, 1939) — американский фильм по одноимённой повести 1905 года, режиссёры: Уолтер Лэнг, Уильям А. Сайтер. В роли Сары — Ширли Темпл
 Маленькая принцесса (фильм, 1986) — английский мини-сериал (6 серий) по одноимённой повести 1905 года
 Маленькая принцесса (фильм, 1995) — американский фильм по одноимённой повести 1905 года
 Маленькая принцесса (фильм, 1997) — российский фильм Владимира Грамматикова по одноимённой повести 1905 года